Неми́га

Балтийское слово nemiga означает бессонницу, неспание, бодрствование, возможно, в прошлом оно означало охрану, сторожевой пост.
 Немига — заключённая в коллектор река в Минске.
 Немига — станция метро в Минске.
 Немига — улица в Минске.
 «Немига» — минский духовой концертный оркестр.
 «Немига» — один из советских компьютеров, использовавшихся в учебных целях.
«Немига» (Nemiga) — профессиональная киберспортивная команда по CS:GO
 Торговый дом на Немиге

См. также 
 Битва на реке Немиге
 Трагедия на Немиге
 Немиги кровавые берега — роман белорусского писателя Владимира Карпова

Примечания